Александер Манн: Манн, Александер (род. 1980) — немецкий бобслеист, чемпион мира.
 Манн, Александер (1853—1908) — шотландский художник, постимпрессионист.